Mollbach und Mollenbach sind Gewässernamen:

 Mollbach, rechter Zufluss des Kirbachs nahe bei Ochsenbach, Stadt Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

 Mollenbach (Glems), linker Zufluss der Glems bei Eltingen, Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Mollenbach (Lièpvrette), rechter Zufluss der Lièpvrette bei Lièpvre, Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich
 Mollenbach (Wiese), linker Zufluss der Wiese bei Auf der Säge, Stadt Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Mollenbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Villenbach, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Mollenbach (Wolfegger Ach), rechter Zufluss der Wolfegger Ach nach Rötenbach, Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Möllbach